Big Rock bezeichnet

 Big Rock, ein erratischer Block nahe Calgary in der kanadischen Provinz Alberta

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Big Rock (Alabama), Chilton County
 Big Rock, die größere der beiden Gardner Pinnacles, Hawai'i
 Big Rock (Kalifornien), Los Angeles County
 Big Rock (Massachusetts), Dukes County
 Big Rock (Washington), San Juan County

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Rock (Arkansas), im Sebastian County
 Big Rock (Illinois), im Kane County
 Big Rock (Black Hawk County, Iowa)
 Big Rock (Scott County, Iowa)
 Big Rock (Kentucky), im Leslie County
 Big Rock (Ohio), im Jackson County
 Big Rock (Tennessee), im Stewart County
 Big Rock (Texas), im Henderson County
 Big Rock (Virginia), im Buchanan County
 Big Rock Corner, im Carroll County, New Hampshire
 Big Rock Springs, im Los Angeles County, Kalifornien

Sonstiges:
 Big Rock Branch of Bear Fork, Fließgewässer im Pike County, Kentucky
 Big Rock Fork, Fließgewässer im Siskiyou County, Kalifornien
 Big Rock Run, Fließgewässer im Washington County, Kentucky
 Big Rock Wash, Fließgewässer im Los Angeles County, Kalifornien
 Big Rock Prospect, Mine im Johnson County, Tennessee

Siehe auch:
 Big Rock Lake
 Big Rock Island